Peter Kunz ist der Name folgender Personen:

* Peter Kunz (Theologe) (~1480–1544), Schweizer Reformator
 Peter Kunz (Politiker) (1816–1888), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Nassau
 Peter Kunz (Pädagoge) (1872–1959), deutscher Lehrer und Abgeordneter 
 Peter Kunz (Maler) (1939–1985), Schweizer Maler und Bildhauer 
 Peter Kunz (Journalist) (* 1962), deutscher Journalist
 Peter Kunz (Architekt) (* 1964), Schweizer Architekt
 Peter Kunz Opfersei (1944–1989), Schweizer Maler, Zeichner und Illustrator 
 Peter V. Kunz (* 1965), Schweizer Wirtschaftsrechtler